Dix kan syfta på

Astronomi 
 Dix – en krater på Venus, se Lista över kratrar på Venus
 6776 Dix – en asteroid

Geografi

USA
 Dix, Illinois – småstad i Jefferson County, Illinois
 Dix, Nebraska – småstad i Kimball County, Nebraska
 Dix, New York – kommun i Schuyler County, New York

Personer 
Arthur Dix, tysk journalist
Gregory Dix, brittisk teolog
John Adams Dix, amerikansk politiker
John Alden Dix, amerikansk politiker
Otto Dix, tysk konstnär
Richard Dix, amerikansk skådespelare
Walter Dix, amerikansk friidrottare
William Chatterton Dix, brittisk psalmförfattare